Романьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на захід від Парижа, 40 км на північний схід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 842 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2293,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Романьє на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт мерії муніципалітету Романьє
 [ Розташування муніципалітету Романьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен